Centurion Glacier kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Centurion Glacier (glaciär i Antarktis),

Kanada 

 Centurion Glacier, Kanada, glaciär i British Columbia, 

Robotskapade Antarktisförgreningar